Петкова може да се отнася за:
 Атанаска Петкова-Нанева (р. 1947), българска писателка
 Ваня Петкова (1944 – 2009), българска поетеса
 Даниела Петкова (р. ?), българска певица
 Евлампия Петкова (1886 – 1943), българска актриса
 Мара Петкова (р. 1916), българска пианистка
 Маргарита Петкова (р. 1956), българска поетеса
 Мария Вергова-Петкова (р. 1950), българска дискохвъргачка
 Неделя Петкова (1826 – 1894), българска учителка и революционерка
 Нели Петкова (р. 1983), българска певица
 Румяна Петкова (р. 1948), българска режисьорка
 Силвия Петкова (р. 1987), българска актриса
 Симона Петкова (р. 1993), българска спортистка
 Татяна Петкова (р. 1976), българска лекоатлетка
 Теменужка Петкова (р. 1967), български политик
 Юлия Петкова (р. ?), българска певица